В парному жіночому розряді тенісного турніру Swedish Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Пенні Барг і Тіна Шоєр-Ларсен виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Пенні Барг /  Тіна Шоєр-Ларсен (чемпіонки)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (фінал)

 Каріна Карлссон /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Катаріна Ліндквіст /  Марія Ліндстрем (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Swedish Open